Маника:

 Маника — город в Мозамбике
 Маника — провинция в Мозамбике
 Маника — племя в Зимбабве
 Маника — древнеримская защита руки